William Jones Cup är en basketturnering som spelas i Taiwan. Tävlingarna är öppna för både landslag och klubblag samt college- och universitetslag.

Resultat

Herrar
-spelades ej 1979, 1989, 2003

Damer
-spelades ej 1978, 1986, 1989, 2001, 2003

Källor

Basket i Taiwan
Baskettävlingar
Sportevenemang i Taiwan
Sport i Taipei
Återkommande sportevenemang med premiär 1977